Купата на Народна република България, проведен през сезон 1989/90 е петдесетото издание на турнира. То е и последно под това му название. Победителят получава право на участие в турнира за КНК през следващия сезон. За първи път в историята купата е спечелена от Сливен, който на финала надиграва с 2:0 ЦСКА (София).

Първи кръг

Осминафинали 
 В този кръг се включват евроучастниците ЦСКА (София), Левски (София) и Черноморец (Бургас).
14 февруари и 21 февруари 1990 г.

7 март и 21 март 1990 г.

Четвъртфинали 
27 март и 11 април 1990 г.

Полуфинали 
25 април и 16 май 1990 г.

Финал

Бележки 

90